El término "Figlio della Luna" puede hacer referencia a:
 Figlio della Luna: Primer álbum que Mecano graba en un idioma diferente al castellano; nueve temas en italiano + un instrumental.
 Figlio della Luna: Canción que le da título al álbum de Mecano; es la versión en italiano del tema "Hijo De La Luna".

cs:Merkur (stavebnice)
de:Metallbaukasten
en:Erector Set
eo:Meccano
fr:Meccano
ja:メカノ
nl:Meccano